Jason Campbell (né le  à Orangeville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Platers d'Owen Sound || LHO ||28 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Platers d'Owen Sound || LHO ||65 ||19 ||11 ||30 ||20 ||9 ||3 ||4 ||7 ||2
|-
|1994-1995 || Platers d'Owen Sound || LHO ||62 ||17 ||29 ||43 ||25 ||10 ||7 ||6 ||13 ||4
|-
|1995-1996 || Platers d'Owen Sound || LHO ||59 ||30 ||40 ||70 ||18 ||6 ||5 ||3 ||8 ||0
|-
|1996-1997 || Université du Nouveau-Brunswick || AUS ||21 ||10 ||13 ||23 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Université du Nouveau-Brunswick || AUS ||28 ||18 ||25 ||43 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Université du Nouveau-Brunswick || AUS ||15 ||6 ||10 ||16 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || WPHL ||62 ||22 ||36 ||58 ||47 ||14 ||9 ||10 ||19 ||14 
|-
|2000-2001 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || WPHL ||67 ||19 ||28 ||47 ||41 ||14 ||9 ||9 ||18 ||12
|-
|2001-2002 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||49 ||25 ||30 ||55 ||32 ||11 ||3 ||4 ||7 ||4
|-
|2002-2003 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||59 ||25 ||26 ||51 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||64 ||18 ||22 ||40 ||36 ||16 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2005-2006 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||59 ||14 ||20 ||34 ||44 ||15 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
|2007-2008 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||45 ||6 ||5 ||11 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2

Trophée

WPHL

 Meilleur joueur des séries éliminatoires en 2000-2001.

Notes et références 

Naissance en juin 1975
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur des Platers d'Owen Sound
Attaquant de hockey sur glace
Étudiant de l'Université du Nouveau-Brunswick